Wetheral bezeichnet Orte
 in England, siehe Wetheral (Cumbria)
 in Neuseeland, siehe Wetheral (Neuseeland)